'Правители княжества Феодоро

 История 
Представлен список правителей княжества Феодоро со времени его формальной независимости в конце 14 века. Распространено мнение, что правители княжества происходили из византийского аристократического рода Гаврасов; часть историков придерживаются версии черкесского (адыгского) происхождения правителей. В регистре курии Каффы за 1381—1382 год упоминается господин Теодоро Аффендичи'': зафиксирована просьба к консулу Каффы Иваниссио де Мари возобновить исполнение репрессалий против Аффендичи, его брата, племянников и
родственников, как против деспота упомянутого места, так и всех вышеперечиленных родственников, а также подданных упомянутого Афендичи (). Возможно, «Afendizi» не являлось личным именем, а своеобразной транскрипцией греческого титула  — князь.

Княжество было уничтожено в 1475 году после взятия Мангупа турками-османами под командованием Гедик Ахмед-паши. После завоевания из бывших земель княжества был образован Мангупский кадылык, который входил в состав санджака Кефе. В кадылык Мангуп входили 3 города (Мангуп, Инкерман, Балаклава) и 49 деревень.

Правители Феодоро 
Согласно работе Фадеевой и Шапошникова:

Примечания

Литература 
 

Феодоро
Крымские готы
Исторические княжества
Списки правителей Европы
Списки:Крым